Je vais bien, ne t'en fais pas peut signifier :
 Je vais bien, ne t'en fais pas (roman), le premier roman d’Olivier Adam, sorti en 2000.
 Je vais bien, ne t'en fais pas (film), adaptation cinématographique du roman réalisée par Philippe Lioret, sortie le .

Homonymie de titre